O’Donell ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alberto O’Donell  (1912–1954), argentinischer Botaniker
 Hanna O’Donell (geb. Bauer, Pseudonym Otto Nell; * 1874; † nach 1936), österreichische Schriftstellerin

Adelsgeschlecht O’Donell von Tyrconell (auch O’Donnell) 

 Karl O’Donell von Tyrconell (1715–1771), österreichischer General irischer Abstammung
 Maximilian O’Donell von Tyrconell (1812–1895), österreichischer Feldmarschalleutnant, k. k. Kämmerer

Siehe auch:
 O’Donnell